Il singolare maschile del BNP Paribas Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma Ivan Ljubičić lo ha battuto in semifinale.

Ivan Ljubičić ha battuto in finale Andy Roddick 7-6(3),7-6(5).

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (terzo turno)
  Novak Đoković (quarto turno)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (terzo turno)
  Robin Söderling (semifinale)
  Andy Roddick (finale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Radek Štěpánek (secondo turno)
  John Isner (quarto turno)
  Gilles Simon (secondo turno)

 Sam Querrey (terzo turno)
 Tommy Robredo (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (campione)
 Juan Mónaco (quarti di finale)
 Jürgen Melzer (quarto turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Albert Montañés (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Thomaz Bellucci (terzo turno)
 Marcos Baghdatis (quarto turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Viktor Troicki (quarto turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Igor' Andreev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Open 2010
ATP World Tour 2010